Schloss Siegen steht für:

 Oberes Schloss (Siegen)
 Unteres Schloss (Siegen)